Ива́н Миха́йлович Смирно́в:
 Смирнов, Иван Михайлович (1879—1937) — протоиерей, священномученик.
 Смирнов, Иван Михайлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.